Neoanagraphis är ett släkte av spindlar. Neoanagraphis ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Månspindlar
Neoanagraphis